Anders Myrvold – ex hockeista su ghiaccio norvegese
 Lasse Myrvold – musicista e compositore norvegese
 Pia Myrvold – designer norvegese
 Sindre Myrvold Welo – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese